Счастливы вместе:

Фильмы
 «Счастливы вместе» — американский фильм 1989 года, режиссёр Мэл Дэмски.
 «Счастливы вместе» — гонконгский фильм 1997 года, режиссёр Вонг Карвай.
 «Счастливы вместе» — американская комедийная драма 2010 года, режиссёр Джош Рэднор.

Телесериалы
 «Счастливы вместе» — российский комедийный телесериал, транслируемый каналом ТНТ с 2006 по 2013 год.
 «Счастливы вместе» — американский комедийный телесериал, транслируемый каналом CBS с 2018 года.

См. также 
 Несчастливы вместе